III Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się w dniach 30 sierpnia-12 września 1956 roku w Paryżu we Francji. 

Mistrzem świata została reprezentacja Czechosłowacji, nie przegrywając w całym turnieju ani jednego meczu. Srebrny medal zdobyła Rumunii, a brązowy medal - ZSRR.

System rozgrywek 
W fazie grupowej dwadzieścia cztery drużyny podzielono na dziesięć grup. W grupach A, F, H i I znajdowały się trzy zespoły, natomiast w grupach B, C, D, E, G i J - dwa. Zwycięzcy grup awansowali do finału A, drużyny z drugich miejsc rywalizowały o miejsca 11-20 w finale B, natomiast reprezentacja z trzecich miejsc - o miejsca 21-24 w finale C. Wszystkie finały rozgrywane były systemem kołowym. O miejscu w grupach decydowały kolejno: liczba zdobytych punktów, liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich, stosunek setów w meczach bezpośrednich, stosunek małych punktów w meczach bezpośrednich, stosunek setów, stosunek małych punktów.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa E 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa F 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa G 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa H 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa I 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa J 
Tabela

Wyniki spotkań

Finał C 
Tabela

Wyniki spotkań

Finał B 
Tabela

Bezpośrednio: 

Wyniki spotkań

Finał A 
Tabela

Bezpośrednio: 

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1956 w piłce siatkowej
1956 we Francji
Piłka siatkowa we Francji